Пия́вочное — наименование ряда озёр и деревни на территории России:

Озёра 
 Пиявочное — озеро в Первомайском районе Алтайского края.
 Пиявочное — озеро в Топчихинском районе Алтайского края.
 Пиявочное — озеро в Троицком районе Алтайского края.
 Пиявочное — озеро в Собинском районе Владимирской области.
 Пиявочное — озеро в Кореневском районе Курской области.
 Пиявочное — озеро в Шатурском районе Московской области.
 Пиявочное — озеро в Кулебакском районе Нижегородской области.
 Пиявочное — озеро в Пестовском районе Новгородской области.
 Пиявочное — озеро в Касимовском районе Рязанской области.
 Пиявочное — озеро в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Пиявочное — озеро в Томском районе Томской области.
 Пиявочное — озеро в Ярковском районе Тюменской области.
 Пиявочное — озеро в Алатырском районе Чувашской Республики.

Деревня 
 Пиявочное — деревня в Арзамасском районе Нижегородской области.